2-я Пятилетка — название населённых пунктов в России:
 2-я Пятилетка — деревня в Ступинском районе Московской области.
 2-я Пятилетка — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.
 2-я Пятилетка — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.

См. также 
 Вторая Пятилетка
 Посёлок отделения «2-я Пятилетка» совхоза «Красное Знамя»
 Посёлок 2-го отделения совхоза «2-я Пятилетка»
 Посёлок совхоза «2-я Пятилетка»